Такаëси Сато — японский дизайнер персонажей видеоигр, сценарист и CGI-режиссер. Сато наиболее известен как член Team Silent с 1996 по 2003 год и был ответственен за создание CGI-роликов для Silent Hill и Silent Hill 2.

Биография 
Сато родился и вырос в Токио, Япония. Сато начал изучать искусство в Художественном университете Тама в 1992 году, а в 1996 году получил степень бакалавра по живописи маслом.

Konami посетила кампус Университета искусств Тама в 1996 году, и Сато прошел 3 художественных теста и 5 собеседований с ними, прежде чем успешно был принят на работу. В течение своего первого года он работал в команде, которая портировала аркадную игру cute 'em up Sexy Parodius на Sega Saturn и Sony PlayStation. Сато описал этот опыт как "ад", работая по 15 часов в день 7 дней в неделю. Сато начал самостоятельно обучаться 3D-моделированию и обнаружил, что многие из его старших коллег в Konami часто обращаются к нему за помощью в этом из-за их недостатка знаний и неопытности. Сато не получал похвалы за эти рекомендации, пока не обратился к своему начальству и не попросил, чтобы его включили в крупный проект, такой как Metal Gear Solid или Silent Hill, для завершения работы над 3D-анимацией, в противном случае он оставил бы свой талант при себе. Впоследствии его начальство согласилось, и он начал работать над оригинальным Silent Hill в сентябре 1996 года. Сато был единственным членом Team Silent, который работал над 3D-кат-сценами в первой игре Silent Hill, на что у него ушло почти 2000 часов, и большую часть этого времени он провел во сне, под его офисным столом. Работа Сато над серией "Silent Hill" принесла ему признание критиков. В 1998 году он получил награду министерства культуры Японии за свою режиссуру CGI и работу в кино, а также получил персональную награду генерального директора от Konami.

Поработав CGI-директором как над Silent Hill, так и над его продолжением, Сато выдвинул идею для третьей игры серии, которая так и не была реализована. Он покинул Konami в 2003 году и присоединился к Electronic Arts, работая над дизайном персонажей для отмененных игр Frogger и Goldeneye: Rogue Agent.

Сато покинул Electronic Arts в 2007 году, чтобы работать в Virtual Heroes, разработчике видеоигр, который специализируется на серьезных играх. Некоторые из работ Сато включали видеоигры по санитарному просвещению и обучению персонала отеля. Когда Сато начал работать над серьезными играми, он сказал: "Я чувствую, что в последнее время игры стандартизированы всего в нескольких форматах: FPS, RTS, MMO, экшн от 3-го лица и спорт. Существует тенденция создавать одни и те же игры снова и снова только с визуальным обновлением. И единственное, что должны делать художники, это "быть профессионалами" и упаковывать одни и те же игровые элементы в подарочную упаковку с красивым новым скином".

В 2011 году он получил степень продвинутого специалиста по анимации персонажей.

Сато работает в Nintendo с февраля 2012 года в качестве визуального продюсера.

Работы

Примечания 

Геймдизайнеры Японии